EIM steht für:
 Engineering Information Management, Businessfunktion in der Produktentwicklung
 Enterprise Information Management
 IBM Enterprise Identity Mapping, Framework von IBM
 Electrical Impedance Myography, nicht-invasives Untersuchungsverfahren

Eim ist der Familienname folgender Personen:
 Gustav Eim (1849–1897), böhmisch-tschechischer Journalist und Politiker
 Nina Eim (* 1998), deutsche Triathletin
 Petr Eim (* 1985), tschechischer Voltigierer 

Abkürzung